Jealousy () — неоднозначное понятие.
 Jealousy — альбом X Japan.
 Jealousy — песня Pet Shop Boys.
 Jealousy — песня Queen.
 Jealousy, Jealousy — песня Оливии Родриго.